Paul Bird Motorsport, equip de motociclisme del Regne Unit
 Joc per correu (de l'acrònim en anglès de Play By Mail), modalitat de joc que utilitza el correu per posar en contacte els jugadors
 PBM (format) (del seu nom en anglès Portable Bitmap), format d'imatge digital dissenyat per facilitar l'intercanvi de fitxers